Andrij Anatolijowycz Kalinczuk, ukr. Андрій Анатолійович Калінчук (ur. 3 grudnia 1995 w Wierchowinie) – ukraiński skoczek narciarski. Członek reprezentacji Ukrainy w skokach narciarskich.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 6 sierpnia 2011 w Szczyrku podczas zawodów FIS Cup, oddając skok na odległość 83,5 m na skoczni normalnej podczas konkursu indywidualnego.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty A. Kalinczuka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995